Ујезд може бити:

 Ујезд (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република 
 Ујезд (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Ујезд (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република 
 Ујезд (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Ујезд (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ујезд (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република